Helmand – prowincja w Afganistanie
 Helmand – rzeka w Afganistanie
 Hamun-e Helmand – jezioro w północno-wschodnim Iranie niedaleko granicy z Afganistanem